Miejscowości w USA:
 Filer – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Twin Falls
Gminy w USA:
 Filer (ang. Filer Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee

W organach bezpieczeństwa Imperium Rosyjskiego:
 Filer – potocz. detektyw, agent policji carskiej